Список сенаторов США по состоянию на 31 мая 2015 года. Конгресс США 114-го созыва (2015—2017) начал работу 3 января 2015 года.

* Лидер (республиканского) большинства в Сенате
** Лидер (демократического) меньшинства в Сенате

См. также 
 Список сенаторов США в 2013—2015 годах
 Список сенаторов США в 2017—2019 годах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сената США
 

США